Никола́й Григо́рьевич Ко́стылев (4 марта 1931, Варваровка — 7 ноября 1993, Витебск) — советский тяжелоатлет, двукратный чемпион Европы (1955, 1956), чемпион мира (1955), восьмикратный рекордсмен мира в рывке и сумме троеборья. Заслуженный мастер спорта СССР (1955).


Биография 
Родился 4 марта 1931 года в деревне Варваровка (Варварово) Сапожковского района Московской области. Начинал заниматься тяжёлой атлетикой в Егорьевске в добровольном спортивном обществе «Большевик». В 1950 году переехал в Смоленск, где продолжил тренироваться в ДСО «Буревестник».

В середине 1950-х годов входил в число ведущих советских атлетов лёгкого веса. В 1955 году был включён в состав сборной СССР на чемпионате мира и Европы в Мюнхене и завоевал золотые награды этих соревнований. В 1956 году на чемпионате Европы в Хельсинки также выиграл золотую медаль.

В 1958 году окончил Смоленский  государственный институт физической  культуры. В 1963 году завершил свою спортивную карьеру. С 1965 года жил в Витебске, где занимался тренерской деятельностью в ДСО «Спартак». Среди его учеников был двукратный призёр чемпионатов СССР Геннадий Рябоконь. 

Умер 7 ноября 1993 года. Похоронен на Мазуринском кладбище. В Витебске ежегодно проводятся открытые областные соревнования по тяжёлой атлетике, посвящённые памяти Николая Костылева.

Семья 
Жена Таисия Козлова (ум. 1979), гимнастка.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Lift Up 
 
 

Тяжелоатлеты СССР
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Заслуженные мастера спорта СССР
Выпускники Смоленского государственного университета спорта
Похороненные на Мазуринском кладбище